Wilson Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wilson Building (Iowa), ID-Nr. 90002129
 Wilson Building (New Jersey), ID-Nr. 90001259
 Wilson Building (Texas), ID-Nr. 79002931